Змагання зі стрибків з трампліна на зимових Олімпійських іграх 1952 складалися з однієї дисципліни і відбулись 24 лютого на Голменколленському лижному трампліні в Осло (Норвегія).

Результати

Країни-учасниці 
У змаганнях зі стрибків з трампліна на Олімпійських іграх в Осло взяли участь спортсмени 13-ти країн

  (4)
  (2)
  (4)
  (3)
  (4)
  (1)
  (2)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)
  (4)

Примітки 

 
Змагання на зимових Олімпійських іграх 1952
1952